Avec  au , le Luxembourg est le pays le moins peuplé de l’Union européenne après Malte. La croissance démographique est élevée, suite avant tout à une intense immigration, essentiellement d'origine européenne. Pas moins de 46,7 % de la population y est étrangère en 2016 (contre plus ou moins 8 % en France et 10 % en Belgique), sans que cela ne provoque de troubles particuliers.

Concernant les langues, le français est la langue la plus parlée au Luxembourg (98 % des résidents du Grand-Duché savent le parler) et est également la langue de communication principale, devant le luxembourgeois (78 %) et l'allemand (75 %). En fait, presque tous les luxembourgeois savent parler le français et les étrangers, notamment ceux venant du Portugal qui ont tendance à apprendre plutôt le français que le luxembourgeois. Cependant, si on regarde la langue la mieux parlée, 57 % des résidents au Luxembourg indiquent le luxembourgeois, loin devant le français (20 %) et le portugais (11 %).

Évolution de la population

Avant 1960

De 1960 à 2015

Projection démographique 

L'évolution probable de la taille et de la structure de la population fait l'objet d'une projection tenant compte des tendances actuelles de l'évolution de la population avec comme année de référence 2019 :

Migrations

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Institut national de la statistique et des études économiques (STATEC)
 Religion au Luxembourg

Liens externes 
 STATEC Tableau Taux de natalité / mortalité / accroissement naturel
 STATEC  d'évolution démographique
 STATEC Présence des langues au Luxembourg